«Балако́во» — бывший российский футбольный клуб из одноимённого города, существовавший с 1966 по 2003 год. Лучшее достижение в первенстве СССР — 1-е место в 3-й зоне РСФСР Класса «Б» (Вторая лига) в 1970 году, в первенстве России — 5-е место в зоне «Поволжье» Второй лиги в 2000 году.

Прежние названия 
 1966—1968: «Химик»
 1969—1992: «Корд»
 1993—1997: «Волга»
 1998—2003: «Балаково»

История 
Включённая в 1966 году в класс «Б» вместо добившегося права выступать во второй группе класса «А» саратовского «Сокола» команда «Химик» представляла комбинат химических волокон. С 1969 года команда стала называться «Корд» (в переводе с французского — нить большой прочности). В 1972—1973 годах «Корд» тренировал заслуженный тренер СССР Виктор Карпов, в первенстве 1973 года команда боролась за первое место со свердловским «Уралмашем» и казанским «Рубином», а в следующем году по ходу сезона решением областного спорткомитета команда была расформирована, ведущие игроки вместе с тренером Карповым перешли в саратовский «Сокол».

Образованный в январе 1992 года ФК «Волга» представлял производственное объединение «Резинотехника». При этом в городе тогда имелась ещё одна команда мастеров, игравшая во Второй лиге — «Иргиз» (спонсировавшаяся одноимённым концерном, президентом которого был Леонид Бутовский, ранее являвшийся директором Балаковского химического комбината, при котором существовала команда «Корд»), и в 1993 году команды были разведены по разным зонам. В отличие от «Иргиза» «Волга» комплектовалась преимущественно местными игроками.

В октябре 1997 году вместе с названием изменилась структура клуба: ФК «Балаково» стал находиться в ведении городской администрации, главой клуба стал мэр города Алексей Саурин.

По ходу сезона 1999 года на должность главного тренера заступил Александр Корешков, однако не проработал даже до конца сезона, а лучшего результата команда добилась в 2000 году (5-е место в зоне «Поволжье»; тренер — Геннадий Дроздов).

С 2001 года после отстранения от должности мэра города Саутина команда вновь стала находиться в ведении резинотехнического комбината (генеральный директор ОАО «БРТ» стал президентом клуба), в 2002 году непродолжительное время неофициально имела в своём названии приставку БРТ — от имени титульного спонсора ОАО «БРТ» и называлась «Балаково-БРТ» или (в афишах программок домашних матчей) «БРТ-Балаково» (при этом во всех  публикациях результатов и турнирных таблиц значилось название «Балаково»), пока не снялась с первенства после 12 туров.

Статистика выступлений

Рекордсмены клуба 
 Лучший бомбардир в профессиональном футболе — Эдуард Базаров (58 голов, 1994—2001).

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте КЛИСФ
 
 Профиль на сайте Wildstat.ru

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы России, прекратившие существование
Спортивные клубы Балаково
ФК «Балаково»